Chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Cagliari
 Chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Finale Ligure, in frazione Finalborgo
 Chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Isili
 Chiesa-oratorio di San Giuseppe Calasanzio a Mendrisio
 Chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano
 Chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Roma